Das Presbyterium (griechisch/lateinisch Rat der Ältesten) bezeichnet

 das Presbyterium (Kollegium), das Priesterkollegium einer Diözese
 die Kirchengemeindeleitung in einigen Landeskirchen
 den Presbyterium (Presbyterianismus), das Leitungsgremium eines Verbandes von Kirchengemeinden in presbyterianischen Kirchen
 den Chor (Architektur) oder Altarraum in Kirchen, der dem Klerus vorbehalten ist und baulich – z. B. durch Chorschranken – abgetrennt sein kann.

Siehe auch: